Овде су дати састави екипа учесница на Светском првенству у фудбалу 2010. које је одржано у Јужноафричкој Републици, између 11. јуна и 11. јула 2010. године. Број утакмица и датих голова односе се на утакмице одигране пре почетка првенства.

Група А

Селектор:  Карлос Алберто Пареира

Селектор:  Хавијер Агире

Селектор:  Оскар Табарез

Селектор:  Ремон Доменек

Група Б

Селектор:  Дијего Армандо Марадона

Селектор:  Ларс Лагербек

Селектор:  Хух Џунг-Му

Селектор:  Ото Рехагел

Група Ц

Селектор:  Фабио Капело

Селектор:  Боб Бредли

Селектор:  Рабах Садан

Селектор:  Матјаж Кек

Група Д

Селектор:  Јоахим Лев

Селектор:  Пим Вербек

Селектор:  Радомир Антић

Селектор:  Милован Рајевац

Група Е

Селектор:  Берт ван Марвајк

Селектор:  Мортен Олсен

Селектор:  Такеши Окада

Селектор:  Пол Ле Гуен

Група Ф

Селектор:  Марчело Липи

Селектор:  Херардо Мартино

Селектор:  Рики Херберт

Селектор:  Владимир Вајс

Група Г

Селектор:  Дунга

Селектор:  Ким Јонг-Хун

Селектор:  Свен Горан Ериксон

Селектор:  Свен Горан Ериксон

Група Х

Селектор:  Висенте дел Боске

Селектор:  Отмар Хицфелд

Селектор:  Реиналдо Руеда

Селектор:  Марсело Бјелса

Светско првенство у фудбалу 2010.
2010